Birkenhain steht für:
 Alternativtitel des Films Das Birkenwäldchen von Andrzej Wajda (1970)

Orte:
 Birkenhain (Großbeeren), bewohnter Gemeindeteil im Ortsteil Heinersdorf der Gemeinde Großbeeren im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Birkenhain (Nordwestuckermark), Ortsteil der Gemeinde Nordwestuckermark im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Birkenhain (Döbern), Wohnplatz der Gemeinde Döbern im Amt Döbern-Land im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Birkenhain (Wilsdruff), Ortsteil der Stadt Wilsdruff im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

 Birkenhain, Kreis Memel, Ostpreußen, seit 1945: Budrikai (Klaipėda), eine Ortschaft im Bezirk Klaipėda

 Birkenhain, Kreis Briesen, Westpreußen, seit 1945: Pieńki (Płużnia), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Birkenhain, Kreis Gostingen, Wartheland, seit 1945: Brzezie (Gostyń), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen
 Birkenhain, Kreis Neustettin, Pommern, seit 1945: Dobrzycko, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Birkenhain, Kreis Soldin, Brandenburg, seit 1945: Osmolino, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Birkenhain, Kreis Tarnowitz, Oberschlesien, seit 1945: Brzeziny Śląskie, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Schlesien
 Birkenhain, bis 1937: Sagritz, Kreis Wohlau, Schlesien, seit 1945: Zagórzyce (Wołów), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien

 Birkenhain (Ostpr.), bis 1938 Groß Kackschen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Sadowo (Kaliningrad), eine Ortschaft in der Oblast Kaliningrad

 Birkenhain, deutscher Name der Stadt Brezová pod Bradlom im Okres Myjava

Siehe auch:
 Birkenwald
 Birkhain
 Kleinbirkenhain
 Birkenhainchen
 Birkelunden